A Etapa de Sakhir da Fórmula 2 em 2021 foi realizada nos dias 26 e 27 de março de 2021 em três corridas no Circuito Internacional do Barém, em Sakhir, Barém, sendo a primeira etapa do Campeonato de Fórmula 2 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio do Barém de 2021, realizado na mesma data e local.

Pneus

Resultados

Qualificação 

 Notas

Corrida 1 

Notas

Corrida 2

Corrida 3 

Notas

Tabela do campeonato após a corrida 
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de equipes

Ver também 
 Grande Prêmio do Barém de 2021

Sakhir
Desporto no Bahrein em 2021